Heneage Finch (3. hrabia Winchilsea) (1628-1689)
 Heneage Finch (5. hrabia Winchilsea) (1657-1712)
 Heneage Finch (1. hrabia Aylesford) (1649-1719)
 Heneage Finch (2. hrabia Aylesford) (1683-1757)
 Heneage Finch (3. hrabia Aylesford) (1715-1777)
 Heneage Finch (4. hrabia Aylesford) (1751-1812)
 Heneage Finch (5. hrabia Aylesford) (1786-1859)
 Heneage Finch (6. hrabia Aylesford) (1824-1871)
 Heneage Finch (7. hrabia Aylesford) (1849-1885)
 Heneage Finch (9. hrabia Aylesford) (1908-1940)

Zobacz też